Anders Börjesson kan syfta på bland andra:
 
* Anders Börjeson (född 1942), svensk radioman
 Anders Börjesson (född 1944), svensk militär
 Anders Börjesson, svensk musiker